Příjmení Dokoupil nosí více různých osobností:

 Antonín Dokoupil – více různých osobností
 Ivo Dokoupil (* 1966) – český fotograf, novinář a ochránce přírody 
 Jaroslav Dokoupil (1912–1956) – českobratrský kazatel
 Jaroslav Dokoupil (geograf) (* 1959) – český sociální geograf
 Jiří Georg Dokoupil (* 1954) – německo-český malíř, kreslíř a grafik
 Karel Dokoupil (1896–1966) – český katolický kněz a teolog
 Norbert Dokoupil (* 1938) – slovenský akvarista a znalec živorodek
 Tom Dokoupil (* 1959) – německý hudebník, hedební skladatel a producent
 Vilém Dokoupil (1852–1927) – český pedagog
 Vladislav Dokoupil (1918–1992) – moravský knihovník (též Ladislav Dokoupil)

ženský tvar s přechýlením
 Marie Dokoupilová (* 1960) – česká historička
 Olga Dokoupilová (1882–?) – moravská pedagožka a sociální pracovnice

Reference 

Česká příjmení